«In Your Eyes» () ― сингл канадского певца The Weeknd с его четвертого студийного альбома After Hours (2020) . Он был представлен на радио 24 марта 2020 года в качестве третьего сингла альбома. Первоначально он был выпущен за четыре дня до этого. 21 мая 2020 года был выпущен ремикс с участием американской певицы и рэпера Doja Cat. Еще один ремикс на песню с участием саксофониста Кенни Джи был выпущен 16 октября 2020 года.

История
Песня впервые прозвучала в короткометражном фильме After Hours во время сцены, в которой The Weeknd проходил мимо музыканта, игравшего соло на саксофоне. Позже президент Island Records Луис Блум в интервью журналу Music Week в середине марта 2020 года подтвердил, что прямое продолжение «Blinding Lights» должно было появиться после выхода альбома. Затем было объявлено, что продолжение будет в песне «In Your Eyes», которая будет добавлена в различные популярные плейлисты Spotify, а ее выпуск на радио будет подтвержден Гэри Трастом из журнала Billboard 20 марта 2020 года.

Текст песни рассказывает об отношениях The Weeknd с моделью Беллой Хадид. Он демонстрирует уязвимость, которой раньше не было, отказываясь от своего обычного способа употребления алкоголя и наркотиков, чтобы открыто справиться со своими эмоциями и признаться в своих проступках. “Мне стыдно за то, что я сделал, да”, ― признается он, приходя к пониманию того, что боль, которую он причинил, причиняет боль не только его предыдущей возлюбленной, но и ему самому. По мере продвижения трека чувство сожаления усиливается ― он начинает видеть, как его собственная боль отражается в человеке, которому он причинил боль, как будто ее глаза ― зеркало, раскрывающее причиненный им вред.

Критика
Песня получила восторженные отзывы и была отмечена критиками как выдающийся трек с альбома, причем сингл сравнивался с предыдущими радио-хитами The Weeknd. Различные журналисты отметили сильное влияние 80-х годов. Редактор Stereogum Том Брейхан описал запись как «чистый яппи-клубный поп середины 80-х, пропитанный коксом. Песня в стиле 80-х и заканчивается она кричащим соло на саксофоне». Макс Сеа редактор GQ написал: Работа идеальная и запоминающаяся — звуки 80-х (мерцающие синтезаторы, змеиная латунь, эмбиентные оттенки) отполированы и звучат современно.

Музыкальный клип
Музыкальное видео было впервые опубликовано режиссером Антоном Тамми в Instagram 21 марта 2020 года, а The Weeknd позже на следующий день опубликовал миниатюру для визуального в своих аккаунтах в социальных сетях. Его подтверждение в качестве музыкального видео для сингла появилось за одиннадцать часов до его выпуска, премьера видео состоялась в 23 марта 2020 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки
 
  
  
 

Синглы 2020 года
Песни 2020 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Песни, написанные The Weeknd
Песни The Weeknd
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Песни Doja Cat
Песни, спродюсированные The Weeknd